Рола́н Гарро́с (Roland Garros):

 Гаррос, Ролан (1888—1918) — французский авиатор и военный лётчик, участвовавший в Первой мировой войне. Его именем назван спортивный комплекс, на котором проходит Открытый чемпионат Франции по теннису.

 Открытый чемпионат Франции по теннису — один из турниров Большого шлема.
 Ролан Гаррос — спортивное сооружение в Париже.
 Ролан Гаррос — аэропорт на острове Реюньон.